Рональд Жермен (Ronald N. Germain; род. 29 октября 1948, Нью-Йорк) — американский иммунобиолог.
Член Национальных Академии наук (2016) и Медицинской академии (2013) США, доктор медицины и доктор философии, заведующий лабораторией системной биологии и и. о. заведующего лабораторией иммунологии Национального института аллергии и инфекционных заболеваний ().

Биография 
Окончил Брауновский университет (1970) со степенями бакалавра (Summa cum laude, с отличием по биологии) и магистра. В 1976 году в Гарвардском университете получил степени доктора медицины (Magna cum laude) и доктора философии. Занимался там под началом Б. Бенасеррафа, впоследствии нобелевского лауреата 1980 года. С 1977 по 1982 год в Гарвардской медицинской школе: первоначально ассистент-профессор, с 1980 года ассоциированный профессор. С 1982 года в Национальном институте аллергии и инфекционных заболеваний — до 1987 года старший исследователь лаборатории иммунологии, ныне заведующий лабораторией системной биологии и и. о. заведующего лабораторией иммунологии. В 1989—2002 гг.  в министерстве здравоохранения и социальных служб. Член  с 1975 года. Фелло Американской ассоциации содействия развитию науки (2012), иностранный член EMBO (2008). У него прошли подготовку более 70 постдоков.

Член редколлегии Current Biology и редакционно-консультативного совета  (с 2010). В 1987—1992 годах заместитель редактора .

Опубликовал около 400 научных работ.

Награды и отличия 

 Milton Fund Award (1977—1978)
 NIH Director’s Award (1986)
 PHS Superior Service Award (1989)
 DHHS Distinguished Service Award (1994)
 Distinguished Lecturer, German-American Academic Council (1997)
  EEO Special Recognition Award (1998)
 Meritorious  (2000)
  (2008)
 NIAID Merit Award (2010)
 Meritorious Career Award,  (2015)

Ссылки 
 CV
 НАН США
 https://irp.nih.gov/pi/ronald-germain
 https://vibconferences.be/speaker/ronald-n-germain

Примечания 

Иммунобиологи
Члены Национальной академии наук США
Члены Национальной медицинской академии США
доктора философии
доктора медицины
Члены Американской ассоциации содействия развитию науки
Члены EMBO